Lantzsch ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Martin Lantzsch-Nötzel (1894–1986), deutscher Maler und Zeichner
 Nikolaus Müller-Lantzsch (1943–2017), deutscher Virologe und Hochschullehrer an der Universitätsklinik Homburg
Peter Lantzsch (1952),  deutscher Radrennfahrer
 Walter Lantzsch (1888–1952), deutscher Schauspieler
Siehe auch:
 Martin-Lantzsch-Nötzel-Stiftung